De Schola Cantorum van de Sint-Baafskathedraal te Gent werd opgericht in 1928.
Het huidige gemengde kathedraalkoor staat onder de leiding van Filip Martens. Het koor repeteert op woensdagavond in het Sint-Lievenscollege en zingt geregeld op zon- en feestdagen in de Sint-Baafskathedraal.

Externe link
 Website

Belgisch koor